Flaxman steht für:

 Flaxman (Krater), ein Einschlagkrater in Südaustralien

Flaxman ist der Familienname folgender Personen:

 John Flaxman (1755–1826), britischer Bildhauer
 Mary Flaxman (* um 1880), englische Badmintonspielerin, siehe Mary K. Bateman